Arno Holz (1863-1929) – scrittore tedesco
Fedor Holz (1993) – giocatore di poker tedesco
Friedel Holz (1920-1941) – calciatore tedesco
Kathrin Holz (1980) – schermitrice tedesca
Iacob Holz (...–...) – calciatore rumeno
Nick Holz (...) – allenatore di football americano ed ex giocatore di football americano statunitense